Gribouille est à l'origine un personnage populaire qui se jette dans l’eau par crainte de la pluie.

Noms de scène 
 Gribouille est une chanteuse française, de son vrai nom Marie-France Gaite.
 Gribouille est le nom de scène d'Henri Chapais, également connu sous les noms d'« André Deed » et de « Cretinetti ».

Romans 
 La Gribouille est le titre sous lequel est publié en France le roman Cent ans dans les bois d'Antonine Maillet.
 Histoire du véritable Gribouille est un conte écrit par George Sand en 1851.
 La Sœur de Gribouille est un roman pour enfants écrit par la Comtesse de Ségur en 1862.

Pièces de théâtre 
 Gribouille est une pièce de théâtre de Bruno Tanguy créée en 2008.

Cinéma 
 Gribouille est un film de Marc Allégret avec Raimu et Michèle Morgan (1937).

Télévision 
 Gribouille est la version française de la série d’animation canadienne Doodlez.
 Gribouille est une séquence intercalaire de l'émission L'Île aux enfants créée en 1976 par Denis Dugas.

Références

Voir aussi 

Homonymie de titre